Кваутемпан има више значења:

 Кваутемпан, Сан Андрес Кваутемпан (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Кваутемпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кваутемпан (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику